Miete steht für:
 den Abschluss und/oder die Durchführung eines Mietvertrages, siehe:
 Mietvertrag (Deutschland)
 Mietvertrag (Österreich)
 Mietvertrag (Schweiz)
 Immobiliarmiete, die entgeltliche Überlassung von Räumen und Grundstücken
 Geschäftsraummiete, eine Form der Immobiliarmiete
 Mobiliarmiete, die entgeltliche Überlassung beweglicher Sachen

Miete, Mietzins, Mietpreis und Mietforderung stehen für das vom Mieter zu zahlende Entgelt:

 Bruttokaltmiete, auch Bruttomiete, vertragliche Vereinbarung, bei der im vereinbarte Entgelt die Betriebskosten inkludiert sind
 Bruttowarmmiete, bei Wohnraum das Entgelt, welches für Nutzung und Betriebskosten insgesamt anfällt
 Indexmiete, eine variables Entgelt für eine Mietsache, welches an bestimmte Parameter gekoppelt ist
 Kalkulatorische Miete, kalkulatorische Kosten eines Unternehmens bei Nutzung eigener, abgeschriebener Gebäude
 Kaltmiete, der Teil des Entgelts für Räume und Grundstücke, der alleine für die Nutzung anfällt
 Nettokaltmiete, auch Nettomiete, vertragliche Vereinbarung, bei der das Nutzungsentgelt von den Betriebskosten separiert wird
 Politische Miete, anfallende Kosten für Korruption oder Lobbyismus
 Staffelmiete, Entgelt für eine Mietsache, bei dem Zeitpunkt und Umfang der Erhöhung bereits feststehen
 Umsatzmiete
 Vergleichsmiete, Vergleichswert aus Entgelten der letzten vier Jahre für Wohnraum innerhalb einer Gemeinde

Miete ist der Familienname von:
 August Miete (1908–1987), SS-Aufseher im Konzentrationslager Treblinka

Miete steht außerdem für:
 Miete (Haufwerk), eine Form der Lagerung von Schüttgütern
 Erdmiete, andere Bezeichnung für eine Vorratsgrube
 Holzmiete, eine Form der Lagerung für gespaltenes Brennholz
 Halbe Miete, einen Kriminalfilm

Siehe auch:
 Miethe